cezar (caesar) – tytuł w starożytnym Rzymie
 Caesar – gra komputerowa
 CAESAR – francuska armatohaubica samobieżna
 (18458) Caesar – planetoida